Еріка — жіноче ім'я.
 Еріка (Erica) — рід рослин родини Вересові.
 Еріка (5 лютого 1984, Лаціо) — італійська співачка.
 Еріка (13 квітня 1989, Червоноград) — українська співачка.